

Geografia

Austria 
 Gießhübl – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Müdling

Niemcy 
 Gießhübl – dzielnica gminy Gotteszell w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen

Zobacz też 
 Gießhübel
 Gießübel
 Gießübl